Province du Namentenga är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Centre-Nord, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Namentenga är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Namentenga:

 Boulsa

I övrigt finns följande i Province du Namentenga:

 Vattendrag:
 Bichlinoré (ett periodiskt vattendrag)
 Bobantchougou (ett periodiskt vattendrag)
 Diliba (ett periodiskt vattendrag)
 Kitor Ho (ett periodiskt vattendrag)
 Kolongo (ett periodiskt vattendrag)
 Komassou (ett periodiskt vattendrag)
 Koulga (ett periodiskt vattendrag)
 Koulimazaren (ett periodiskt vattendrag)
 Koulsyani (ett periodiskt vattendrag)
 Loongjou (ett periodiskt vattendrag)
 Nyangtibila (ett periodiskt vattendrag)
 Tengo (ett periodiskt vattendrag)
 Toura (ett periodiskt vattendrag)

 Kullar:
 Bolé (en kulle)
 Gandraogo (kullar)
 Rarhalarha (kullar)
 Tanpèlren (kullar)
 Tanpèlren (kullar)

Trakten runt Province du Namentenga består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Namentenga är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Centre-Nord